Fehér-patak (Hernád), a Hernád folyó mellékvize
 Fehér-patak (Ronyva), a Ronyva-patak mellékvize